Ovtji Chlmove (bulgariska: Овчи Хълмове) är kullar i Bulgarien.   De ligger i regionen Pazardzjik, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Ovtji Chlmove består till största delen av jordbruksmark. Runt Ovtji Chlmove är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Pazardzjik (oblast)
Berg i Bulgarien 200 meter över havet eller högre